Chiappe puede hacer referencia a:

Arturo Chiappe, futbolista argentino.
Javier Mariátegui Chiappe, psiquiatra peruano.
Juan Carlos Chiappe; escritor, actor, director y autor radioteatral argentino.
María Luisa Chiappe, política y diplomática colombiana.